Saros 98 zonsverduisteringserie was een reeks zonsverduisteringen in de periode 12 juni 188 t/m 9 juli 1450. Deze serie duurde 1262 jaar en 27 dagen, bevatte 71 verduisteringen en viel samen met de Inex serienrs 13 t/m 83.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremiteiten

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus